|-
|(47001)||1998 TA35|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,083|| align=right|4,13|| align=right|4,525||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47002)||1998 UQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,209|| align=right|2,34|| align=right|3,836||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47003)||1998 UF7|| align=right|13,6|| align=right|2,633|| align=right|0,123|| align=right|15,07|| align=right|4,273||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47004)||1998 UZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,268|| align=right|13,16|| align=right|4,271||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47005)||1998 UP8|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,205|| align=right|1,77|| align=right|4,455||MBA||16. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47006)||1998 UL10|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,176|| align=right|10,97|| align=right|4,206||MBA||16. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47007)||1998 UL16|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,275|| align=right|5,05|| align=right|4,119||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47008)||1998 UW16|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,218|| align=right|31,39|| align=right|4,171||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(47009)||1998 UY16|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,279|| align=right|18,02|| align=right|4,139||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(47010)||1998 UD20|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,199|| align=right|5,27|| align=right|5,548||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47011)||1998 UQ23|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,078|| align=right|11,30|| align=right|4,257||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47012)||1998 UZ26|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,273|| align=right|4,82|| align=right|4,060||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(47013)||1998 UZ27|| align=right|13,8|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|4,298||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(47014)||1998 UJ40|| align=right|13,6|| align=right|2,608|| align=right|0,114|| align=right|11,18|| align=right|4,211||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47015)||1998 VW|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,283|| align=right|13,71|| align=right|4,304||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47016)||1998 VU3|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,165|| align=right|2,38|| align=right|5,126||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47017)||1998 VE4|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,127|| align=right|3,98|| align=right|4,091||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47018)||1998 VT4|| align=right|15,6|| align=right|2,902|| align=right|0,060|| align=right|1,06|| align=right|4,944||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47019)||1998 VM5|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|4,137||MBA||8. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(47020)||1998 VP9|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,096|| align=right|3,26|| align=right|4,485||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47021)||1998 VR12|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,153|| align=right|2,46|| align=right|4,406||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47022)||1998 VK14|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,040|| align=right|15,35|| align=right|4,033||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47023)||1998 VZ16|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,128|| align=right|4,39|| align=right|4,678||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47024)||1998 VV19|| align=right|13,8|| align=right|2,616|| align=right|0,120|| align=right|12,00|| align=right|4,230||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47025)||1998 VT20|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,186|| align=right|3,70|| align=right|4,614||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47026)||1998 VS21|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,032|| align=right|3,39|| align=right|4,422||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47027)||1998 VX29|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,289|| align=right|5,10|| align=right|4,200||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47028)||1998 VG31|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,079|| align=right|6,08|| align=right|4,232||MBA||12. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(47029)||1998 VO31|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,072|| align=right|20,89|| align=right|5,509||MBA||12. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47030)||1998 VG32|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,154|| align=right|4,19|| align=right|3,589||MBA||12. listopadu 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(47031)||1998 VX38|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,227|| align=right|4,52|| align=right|4,180||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47032)||1998 VW52|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,190|| align=right|9,13|| align=right|4,220||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47033)||1998 VW53|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,043|| align=right|8,85|| align=right|4,510||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47034)||1998 VP54|| align=right|13,6|| align=right|3,125|| align=right|0,020|| align=right|14,73|| align=right|5,524||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47035)||1998 WS|| align=right|12,5|| align=right|2,653|| align=right|0,397|| align=right|27,51|| align=right|4,321||MBA||17. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47036)||1998 WP1|| align=right|13,3|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|10,90|| align=right|5,199||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47037)||1998 WM2|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|24,21|| align=right|3,640||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(47038) Majoni||1998 WQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,254|| align=right|10,18|| align=right|4,605||MBA||17. listopadu 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(47039)||1998 WA3|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,185|| align=right|17,10|| align=right|5,479||MBA||19. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47040)||1998 WB3|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,162|| align=right|2,85|| align=right|5,761||MBA||19. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47041)||1998 WO3|| align=right|13,1|| align=right|3,051|| align=right|0,024|| align=right|8,64|| align=right|5,328||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47042)||1998 WP3|| align=right|13,8|| align=right|2,933|| align=right|0,062|| align=right|3,28|| align=right|5,022||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47043)||1998 WX3|| align=right|13,9|| align=right|2,656|| align=right|0,309|| align=right|13,58|| align=right|4,329||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47044)||1998 WS7|| align=right|14,1|| align=right|2,602|| align=right|0,159|| align=right|13,02|| align=right|4,197||MBA||16. listopadu 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(47045)||1998 WK9|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,098|| align=right|4,85|| align=right|4,684||MBA||29. listopadu 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(47046)||1998 WM9|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,158|| align=right|9,30|| align=right|4,077||MBA||26. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47047)||1998 WX12|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,106|| align=right|3,75|| align=right|4,601||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47048)||1998 WW18|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,517||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47049)||1998 WT19|| align=right|12,6|| align=right|2,577|| align=right|0,114|| align=right|13,30|| align=right|4,135||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47050)||1998 WN20|| align=right|13,1|| align=right|2,911|| align=right|0,161|| align=right|4,58|| align=right|4,965||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47051)||1998 XZ|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|2,45|| align=right|4,522||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47052)||1998 XE1|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,098|| align=right|3,24|| align=right|4,257||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47053)||1998 XH1|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,108|| align=right|1,99|| align=right|4,814||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47054)||1998 XX1|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,127|| align=right|10,21|| align=right|4,611||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47055)||1998 XH5|| align=right|12,2|| align=right|3,174|| align=right|0,047|| align=right|12,60|| align=right|5,655||MBA||10. prosince 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47056)||1998 XP7|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,082|| align=right|12,62|| align=right|5,520||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47057)||1998 XM12|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,245|| align=right|10,74|| align=right|4,273||MBA||9. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47058)||1998 XC15|| align=right|13,6|| align=right|2,770|| align=right|0,154|| align=right|8,36|| align=right|4,609||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47059)||1998 XX20|| align=right|13,7|| align=right|2,856|| align=right|0,191|| align=right|12,10|| align=right|4,825||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47060)||1998 XX33|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,218|| align=right|2,96|| align=right|4,486||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47061)||1998 XZ43|| align=right|12,6|| align=right|2,879|| align=right|0,085|| align=right|13,63|| align=right|4,885||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47062)||1998 XH52|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,161|| align=right|12,74|| align=right|5,511||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47063)||1998 XX52|| align=right|14,0|| align=right|2,915|| align=right|0,087|| align=right|3,29|| align=right|4,977||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47064)||1998 XT53|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,31|| align=right|4,532||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47065)||1998 XC55|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,012|| align=right|3,30|| align=right|4,909||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47066)||1998 XN57|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,214|| align=right|2,85|| align=right|4,372||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47067)||1998 XB62|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,299|| align=right|1,67|| align=right|4,355||MBA||15. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47068)||1998 XJ62|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,186|| align=right|18,38|| align=right|4,539||MBA||9. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47069)||1998 XC73|| align=right|12,7|| align=right|2,992|| align=right|0,156|| align=right|13,83|| align=right|5,175||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47070)||1998 XF77|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,163|| align=right|13,43|| align=right|4,502||MBA||15. prosince 1998||Granville||R. G. Davis
|-
|(47071)||1998 XO77|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,165|| align=right|13,49|| align=right|4,269||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47072)||1998 XM79|| align=right|13,7|| align=right|2,851|| align=right|0,073|| align=right|13,03|| align=right|4,813||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47073)||1998 XP95|| align=right|13,0|| align=right|2,883|| align=right|0,134|| align=right|11,81|| align=right|4,894||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47074)||1998 XV95|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,084|| align=right|6,25|| align=right|5,233||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(47075)||1998 YB|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,121|| align=right|0,18|| align=right|5,849||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47076)||1998 YV|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|0,67|| align=right|5,437||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47077) Yuji||1998 YC1|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,042|| align=right|4,30|| align=right|5,673||MBA||16. prosince 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(47078)||1998 YS2|| align=right|12,7|| align=right|3,234|| align=right|0,044|| align=right|15,85|| align=right|5,814||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47079)||1998 YA3|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,057|| align=right|1,47|| align=right|4,568||MBA||16. prosince 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(47080)||1998 YA7|| align=right|13,6|| align=right|2,943|| align=right|0,160|| align=right|11,60|| align=right|5,048||MBA||22. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47081)||1998 YV9|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,208|| align=right|1,49|| align=right|4,323||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(47082)||1998 YA15|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|9,99|| align=right|5,154||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47083)||1998 YG22|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,067|| align=right|5,23|| align=right|4,698||MBA||29. prosince 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(47084)||1999 AQ|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,106|| align=right|11,84|| align=right|5,147||MBA||4. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47085)||1999 AW2|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,176|| align=right|1,45|| align=right|5,516||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47086) Shinseiko||1999 AO3|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,199|| align=right|14,48|| align=right|4,678||MBA||10. ledna 1999||Hadano||A. Asami
|-
|(47087)||1999 AY3|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,082|| align=right|8,06|| align=right|3,853||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47088)||1999 AB7|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,050|| align=right|11,53|| align=right|5,257||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47089)||1999 AC7|| align=right|15,1|| align=right|2,409|| align=right|0,077|| align=right|7,55|| align=right|3,739||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47090)||1999 AJ7|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,138|| align=right|12,51|| align=right|3,764||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47091)||1999 AP9|| align=right|13,9|| align=right|2,942|| align=right|0,040|| align=right|1,58|| align=right|5,045||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47092)||1999 AB10|| align=right|13,9|| align=right|2,630|| align=right|0,026|| align=right|10,75|| align=right|4,264||MBA||13. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47093)||1999 AF21|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,105|| align=right|1,96|| align=right|3,636||MBA||10. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47094)||1999 AW21|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,022|| align=right|8,78|| align=right|3,472||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47095)||1999 AQ25|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,169|| align=right|2,27|| align=right|5,647||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(47096)||1999 AX25|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,120|| align=right|18,34|| align=right|5,632||MBA||15. ledna 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(47097)||1999 AE26|| align=right|13,5|| align=right|3,212|| align=right|0,042|| align=right|3,80|| align=right|5,757||MBA||15. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47098)||1999 AM28|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,046|| align=right|2,94|| align=right|4,330||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47099)||1999 AO37|| align=right|13,4|| align=right|2,682|| align=right|0,218|| align=right|13,42|| align=right|4,391||MBA||8. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47100)||1999 BB10|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,094|| align=right|5,98|| align=right|3,655||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47101)||1999 BP12|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,017|| align=right|6,06|| align=right|3,501||MBA||24. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(47102)||1999 BT12|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|5,553||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47103)||1999 BQ28|| align=right|14,7|| align=right|3,174|| align=right|0,179|| align=right|0,97|| align=right|5,654||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47104)||1999 CD18|| align=right|12,5|| align=right|3,225|| align=right|0,122|| align=right|11,02|| align=right|5,792||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47105)||1999 CJ18|| align=right|13,1|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|11,23|| align=right|5,161||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47106)||1999 CU20|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,115|| align=right|14,01|| align=right|4,195||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47107)||1999 CB22|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,166|| align=right|12,48|| align=right|5,150||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47108)||1999 CM37|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,145|| align=right|3,22|| align=right|5,517||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47109)||1999 CQ37|| align=right|13,2|| align=right|3,132|| align=right|0,033|| align=right|11,29|| align=right|5,542||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47110)||1999 CK44|| align=right|14,2|| align=right|2,802|| align=right|0,203|| align=right|8,49|| align=right|4,689||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47111)||1999 CP48|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,199|| align=right|2,89|| align=right|5,558||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47112)||1999 CZ54|| align=right|12,9|| align=right|3,419|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|6,322||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47113)||1999 CD57|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,236|| align=right|2,08|| align=right|5,456||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47114)||1999 CP61|| align=right|12,3|| align=right|3,390|| align=right|0,101|| align=right|9,95|| align=right|6,241||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47115)||1999 CH62|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,026|| align=right|10,25|| align=right|5,611||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47116)||1999 CL64|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,106|| align=right|11,83|| align=right|5,175||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47117)||1999 CE72|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,146|| align=right|6,61|| align=right|5,657||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47118)||1999 CP72|| align=right|13,9|| align=right|2,650|| align=right|0,169|| align=right|11,96|| align=right|4,314||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47119)||1999 CM81|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,212|| align=right|12,92|| align=right|5,349||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47120)||1999 CP84|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,129|| align=right|14,74|| align=right|4,205||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47121)||1999 CG85|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,124|| align=right|6,93|| align=right|3,591||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47122)||1999 CZ88|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,239|| align=right|2,95|| align=right|4,371||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47123)||1999 CS91|| align=right|14,2|| align=right|3,240|| align=right|0,118|| align=right|3,99|| align=right|5,831||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47124)||1999 CS99|| align=right|12,8|| align=right|3,007|| align=right|0,139|| align=right|11,79|| align=right|5,213||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47125)||1999 CM100|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|5,748||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47126)||1999 CH101|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,103|| align=right|10,62|| align=right|5,319||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47127)||1999 CJ103|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,170|| align=right|14,59|| align=right|5,457||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47128)||1999 CZ115|| align=right|13,5|| align=right|3,254|| align=right|0,110|| align=right|6,96|| align=right|5,869||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47129)||1999 CR118|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,107|| align=right|10,02|| align=right|5,143||MBA||9. února 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47130)||1999 CT127|| align=right|13,5|| align=right|2,733|| align=right|0,078|| align=right|13,55|| align=right|4,516||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47131)||1999 CA133|| align=right|14,1|| align=right|3,229|| align=right|0,154|| align=right|1,06|| align=right|5,802||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47132)||1999 CD154|| align=right|13,3|| align=right|3,212|| align=right|0,137|| align=right|11,56|| align=right|5,756||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47133)||1999 DH5|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,152|| align=right|13,36|| align=right|4,009||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47134)||1999 DB6|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,139|| align=right|13,02|| align=right|4,108||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47135)||1999 EX2|| align=right|15,8|| align=right|1,907|| align=right|0,079|| align=right|23,81|| align=right|2,634||MBA||8. března 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47136)||1999 EA3|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,066|| align=right|14,87|| align=right|5,821||MBA||12. března 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47137)||1999 FJ22|| align=right|13,2|| align=right|3,197|| align=right|0,091|| align=right|8,26|| align=right|5,716||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47138)||1999 FS35|| align=right|13,6|| align=right|3,255|| align=right|0,144|| align=right|23,47|| align=right|5,870||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47139)||1999 GN9|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,154|| align=right|23,13|| align=right|5,610||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47140)||1999 GL37|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,100|| align=right|10,42|| align=right|5,131||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47141)||1999 HB3|| align=right|15,7|| align=right|1,901|| align=right|0,059|| align=right|19,52|| align=right|2,620||MBA||24. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(47142)||1999 LQ2|| align=right|16,0|| align=right|1,894|| align=right|0,074|| align=right|19,00|| align=right|2,605||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47143)||1999 LL31|| align=right|14,5|| align=right|1,924|| align=right|0,113|| align=right|24,02|| align=right|2,668||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47144) Faulkes||1999 PY|| align=right|14,6|| align=right|2,234|| align=right|0,125|| align=right|6,31|| align=right|3,339||MBA||7. srpna 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(47145)||1999 RN11|| align=right|15,7|| align=right|1,865|| align=right|0,134|| align=right|25,85|| align=right|2,546||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47146)||1999 RZ18|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,091|| align=right|9,22|| align=right|5,478||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47147)||1999 RC24|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,161|| align=right|4,80|| align=right|3,203||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47148)||1999 RN25|| align=right|15,1|| align=right|2,173|| align=right|0,110|| align=right|6,87|| align=right|3,203||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47149)||1999 RX34|| align=right|15,2|| align=right|2,131|| align=right|0,183|| align=right|2,02|| align=right|3,110||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47150)||1999 RN35|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,132|| align=right|6,47|| align=right|3,491||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47151)||1999 RV88|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,131|| align=right|3,88|| align=right|3,469||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47152)||1999 RB92|| align=right|16,0|| align=right|2,153|| align=right|0,066|| align=right|4,33|| align=right|3,159||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47153)||1999 RD132|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,167|| align=right|7,48|| align=right|3,812||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47154)||1999 RE141|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,108|| align=right|3,42|| align=right|4,398||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47155)||1999 RB159|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,120|| align=right|4,47|| align=right|3,875||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47156)||1999 RE160|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,119|| align=right|5,28|| align=right|3,264||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47157)||1999 RG188|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,055|| align=right|11,46|| align=right|5,126||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47158)||1999 RR247|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,152|| align=right|8,36|| align=right|3,529||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47159)||1999 SJ|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,212|| align=right|2,21|| align=right|3,592||MBA||16. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47160)||1999 SU17|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,292|| align=right|7,21|| align=right|4,258||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47161)||1999 TH1|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,078|| align=right|4,70|| align=right|3,430||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47162)||1999 TH6|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,105|| align=right|6,48|| align=right|3,321||MBA||2. října 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(47163)||1999 TP11|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|7,32|| align=right|3,379||MBA||8. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(47164)||1999 TX13|| align=right|14,4|| align=right|2,898|| align=right|0,208|| align=right|10,56|| align=right|4,934||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47165)||1999 TM14|| align=right|16,2|| align=right|2,224|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,316||MBA||11. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(47166)||1999 TT18|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,172|| align=right|8,73|| align=right|3,409||MBA||15. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(47167)||1999 TP27|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,032|| align=right|2,86|| align=right|4,485||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47168)||1999 TE30|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|3,415||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47169)||1999 TH32|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,089|| align=right|5,40|| align=right|3,408||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47170)||1999 TE33|| align=right|15,7|| align=right|2,182|| align=right|0,053|| align=right|2,73|| align=right|3,222||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47171)||1999 TC36|| align=right|4,9|| align=right|39,25|| align=right|0,222|| align=right|8,42|| align=right|246||PLT BIN||1. října 1999||Kitt Peak||E. P. Rubenstein; L.-G. Strolger
|-
|(47172)||1999 TM48|| align=right|16,8|| align=right|2,174|| align=right|0,066|| align=right|1,95|| align=right|3,204||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47173)||1999 TJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,081|| align=right|3,88|| align=right|3,382||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47174)||1999 TC95|| align=right|15,0|| align=right|2,189|| align=right|0,124|| align=right|7,67|| align=right|3,239||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47175)||1999 TP98|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|8,32|| align=right|3,460||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47176)||1999 TK105|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,448||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47177)||1999 TU112|| align=right|16,1|| align=right|2,195|| align=right|0,070|| align=right|4,91|| align=right|3,252||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47178)||1999 TK113|| align=right|13,5|| align=right|2,804|| align=right|0,138|| align=right|30,07|| align=right|4,695||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47179)||1999 TM117|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,076|| align=right|10,41|| align=right|3,451||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47180)||1999 TV119|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|2,46|| align=right|3,270||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47181)||1999 TB123|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,184|| align=right|4,95|| align=right|3,287||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47182)||1999 TL124|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|4,48|| align=right|3,505||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47183)||1999 TC127|| align=right|16,0|| align=right|2,161|| align=right|0,104|| align=right|4,04|| align=right|3,176||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47184)||1999 TX127|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,013|| align=right|0,48|| align=right|3,806||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47185)||1999 TC146|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,185|| align=right|8,86|| align=right|3,721||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47186)||1999 TC147|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,067|| align=right|6,13|| align=right|3,224||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47187)||1999 TL154|| align=right|15,3|| align=right|2,269|| align=right|0,054|| align=right|5,11|| align=right|3,416||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47188)||1999 TU155|| align=right|15,6|| align=right|2,180|| align=right|0,153|| align=right|3,75|| align=right|3,218||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47189)||1999 TT166|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,141|| align=right|5,96|| align=right|3,277||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47190)||1999 TA171|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,051|| align=right|6,32|| align=right|3,429||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47191)||1999 TK172|| align=right|17,1|| align=right|2,228|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|3,325||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47192)||1999 TT176|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,088|| align=right|3,70|| align=right|3,583||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47193)||1999 TJ178|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,140|| align=right|4,71|| align=right|3,339||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47194)||1999 TK178|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,112|| align=right|5,26|| align=right|3,422||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47195)||1999 TG179|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,188|| align=right|2,62|| align=right|3,373||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47196)||1999 TZ180|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,114|| align=right|4,15|| align=right|3,252||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47197)||1999 TZ193|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,104|| align=right|7,52|| align=right|3,366||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47198)||1999 TL199|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,144|| align=right|5,80|| align=right|3,404||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47199)||1999 TY204|| align=right|16,0|| align=right|2,155|| align=right|0,236|| align=right|4,08|| align=right|3,162||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47200)||1999 TB205|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,107|| align=right|1,97|| align=right|3,478||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47201)||1999 TJ205|| align=right|14,8|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|5,56|| align=right|3,485||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47202)||1999 TD212|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,094|| align=right|5,14|| align=right|3,262||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47203)||1999 TM219|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|7,78|| align=right|3,379||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(47204)||1999 TO221|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,190|| align=right|7,08|| align=right|3,549||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47205)||1999 TQ234|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,173|| align=right|4,03|| align=right|3,448||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(47206)||1999 TU243|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,117|| align=right|7,44|| align=right|3,487||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47207)||1999 TB248|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,104|| align=right|6,31|| align=right|3,313||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(47208)||1999 TL253|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,034|| align=right|6,20|| align=right|3,623||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47209)||1999 TM257|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,065|| align=right|3,91|| align=right|3,375||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47210)||1999 TB273|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,121|| align=right|6,46|| align=right|3,419||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47211)||1999 TX290|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,333||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47212)||1999 TN291|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,183|| align=right|5,37|| align=right|3,372||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47213)||1999 TC293|| align=right|14,9|| align=right|2,220|| align=right|0,123|| align=right|3,97|| align=right|3,307||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47214)||1999 TD293|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,147|| align=right|9,68|| align=right|3,439||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47215)||1999 TZ319|| align=right|14,0|| align=right|2,657|| align=right|0,220|| align=right|12,63|| align=right|4,330||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47216)||1999 UX7|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|7,02|| align=right|3,675||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(47217)||1999 UF18|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,103|| align=right|2,30|| align=right|3,292||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47218)||1999 UN37|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,044|| align=right|4,40|| align=right|3,402||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47219)||1999 UU41|| align=right|13,2|| align=right|2,542|| align=right|0,073|| align=right|13,85|| align=right|4,053||MBA||18. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47220)||1999 UJ46|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,136|| align=right|5,06|| align=right|3,612||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(47221)||1999 VM4|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|7,89|| align=right|3,563||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47222)||1999 VR8|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,125|| align=right|7,19|| align=right|3,364||MBA||8. listopadu 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(47223)||1999 VW10|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,130|| align=right|8,45|| align=right|3,349||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47224)||1999 VG11|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,071|| align=right|7,15|| align=right|3,656||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47225)||1999 VJ12|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,235|| align=right|4,45|| align=right|3,276||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47226)||1999 VE19|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,047|| align=right|6,63|| align=right|3,273||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47227)||1999 VS24|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,144|| align=right|2,90|| align=right|3,724||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47228)||1999 VP26|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,522||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47229)||1999 VT27|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,049|| align=right|7,40|| align=right|3,499||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47230)||1999 VT28|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,131|| align=right|4,22|| align=right|3,396||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47231)||1999 VJ35|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,153|| align=right|4,78|| align=right|3,448||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47232)||1999 VQ36|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,177|| align=right|7,40|| align=right|3,507||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47233)||1999 VR38|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,193|| align=right|1,03|| align=right|3,352||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47234)||1999 VP43|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,023|| align=right|3,58|| align=right|3,381||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47235)||1999 VX43|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,168|| align=right|6,36|| align=right|3,399||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47236)||1999 VU48|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,104|| align=right|7,25|| align=right|3,583||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47237)||1999 VP49|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,190|| align=right|9,73|| align=right|3,827||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47238)||1999 VB50|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,586||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47239)||1999 VN50|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,125|| align=right|6,21|| align=right|4,070||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47240)||1999 VR50|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,111|| align=right|2,11|| align=right|3,564||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47241)||1999 VS50|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,133|| align=right|2,78|| align=right|3,741||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47242)||1999 VY50|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,120|| align=right|5,22|| align=right|3,284||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47243)||1999 VY51|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,088|| align=right|3,94|| align=right|3,566||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47244)||1999 VA53|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,185|| align=right|1,49|| align=right|3,638||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47245)||1999 VX53|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|4,99|| align=right|3,579||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47246)||1999 VN54|| align=right|15,2|| align=right|2,254|| align=right|0,134|| align=right|7,52|| align=right|3,384||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47247)||1999 VQ56|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,164|| align=right|6,50|| align=right|3,458||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47248)||1999 VK57|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,105|| align=right|4,93|| align=right|3,505||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47249)||1999 VY57|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|3,92|| align=right|3,608||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47250)||1999 VW58|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|1,42|| align=right|3,597||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47251)||1999 VS60|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,067|| align=right|3,00|| align=right|3,499||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47252)||1999 VJ65|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,103|| align=right|2,83|| align=right|3,574||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47253)||1999 VN65|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|3,781||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47254)||1999 VO67|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|6,57|| align=right|3,573||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47255)||1999 VA70|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,137|| align=right|3,31|| align=right|3,672||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47256)||1999 VA72|| align=right|15,1|| align=right|2,840|| align=right|0,123|| align=right|3,16|| align=right|4,786||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47257)||1999 VA79|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|3,77|| align=right|3,714||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47258)||1999 VS80|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,073|| align=right|7,13|| align=right|3,500||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47259)||1999 VJ81|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,116|| align=right|5,13|| align=right|4,302||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47260)||1999 VR88|| align=right|16,0|| align=right|2,194|| align=right|0,144|| align=right|5,73|| align=right|3,250||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47261)||1999 VH90|| align=right|15,6|| align=right|2,225|| align=right|0,124|| align=right|1,27|| align=right|3,317||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47262)||1999 VF91|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,125|| align=right|6,24|| align=right|3,317||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47263)||1999 VJ92|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,051|| align=right|4,39|| align=right|3,303||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47264)||1999 VV93|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,141|| align=right|3,50|| align=right|3,514||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47265)||1999 VT97|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,194|| align=right|6,58|| align=right|3,420||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47266)||1999 VY98|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,138|| align=right|1,91|| align=right|3,707||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47267)||1999 VU112|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,152|| align=right|0,57|| align=right|3,770||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47268)||1999 VJ119|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|5,17|| align=right|3,685||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47269)||1999 VH135|| align=right|14,3|| align=right|2,278|| align=right|0,097|| align=right|5,78|| align=right|3,437||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47270)||1999 VE138|| align=right|16,0|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|1,94|| align=right|5,244||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47271)||1999 VY143|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|7,24|| align=right|3,669||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47272)||1999 VF144|| align=right|15,7|| align=right|2,268|| align=right|0,043|| align=right|5,45|| align=right|3,416||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47273)||1999 VE145|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,126|| align=right|6,48|| align=right|3,573||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47274)||1999 VJ147|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,072|| align=right|3,35|| align=right|4,161||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47275)||1999 VZ147|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,051|| align=right|2,50|| align=right|3,336||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47276)||1999 VN151|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,111|| align=right|4,99|| align=right|4,580||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47277)||1999 VL154|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|3,454||MBA||12. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47278)||1999 VU157|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,044|| align=right|1,24|| align=right|3,389||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47279)||1999 VS160|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,098|| align=right|5,42|| align=right|3,452||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47280)||1999 VJ161|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,193|| align=right|2,20|| align=right|3,687||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47281)||1999 VS162|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,115|| align=right|7,74|| align=right|3,847||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47282)||1999 VG167|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,104|| align=right|3,42|| align=right|3,465||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47283)||1999 VF173|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,078|| align=right|7,69|| align=right|3,604||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47284)||1999 VO173|| align=right|15,5|| align=right|2,485|| align=right|0,145|| align=right|3,25|| align=right|3,917||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47285)||1999 VU173|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,484||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47286)||1999 VH176|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,136|| align=right|5,82|| align=right|3,483||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47287)||1999 VR177|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,060|| align=right|5,27|| align=right|3,504||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47288)||1999 VQ178|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,050|| align=right|7,52|| align=right|3,486||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47289)||1999 VD188|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,078|| align=right|6,21|| align=right|3,528||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47290)||1999 VS188|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,122|| align=right|7,58|| align=right|3,487||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47291)||1999 VG195|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,148|| align=right|5,28|| align=right|3,817||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(47292)||1999 VO203|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,191|| align=right|8,05|| align=right|3,255||MBA||8. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47293) Masamitsu||1999 WO|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,233|| align=right|3,30|| align=right|3,663||MBA||16. listopadu 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(47294) Blanský les||1999 WM1|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,127|| align=right|4,92|| align=right|3,486||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(47295)||1999 WV1|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,648||MBA||25. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47296)||1999 WD2|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,023|| align=right|4,44|| align=right|4,042||MBA||20. listopadu 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47297)||1999 WN2|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,060|| align=right|3,15|| align=right|3,595||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47298)||1999 WX2|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,181|| align=right|1,43|| align=right|3,287||MBA||27. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47299)||1999 WJ3|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,025|| align=right|6,69|| align=right|3,685||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47300)||1999 WN4|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,218|| align=right|3,97|| align=right|3,521||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47301)||1999 WA6|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,114|| align=right|4,62|| align=right|3,476||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47302)||1999 WG6|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,075|| align=right|5,97|| align=right|3,517||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47303)||1999 WU7|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|14,25|| align=right|4,356||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47304)||1999 WH8|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,133|| align=right|4,44|| align=right|4,017||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47305)||1999 WL24|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,138|| align=right|2,78|| align=right|3,793||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47306)||1999 XB4|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,039|| align=right|5,99|| align=right|3,672||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47307)||1999 XR4|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,167|| align=right|2,53|| align=right|3,587||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47308)||1999 XP5|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,174|| align=right|1,85|| align=right|3,257||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47309)||1999 XV6|| align=right|15,2|| align=right|2,242|| align=right|0,127|| align=right|1,50|| align=right|3,356||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47310)||1999 XG7|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,112|| align=right|5,34|| align=right|4,029||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47311)||1999 XN7|| align=right|14,8|| align=right|2,386|| align=right|0,170|| align=right|2,72|| align=right|3,685||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47312)||1999 XG8|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|4,79|| align=right|3,434||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47313)||1999 XH11|| align=right|15,1|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|4,92|| align=right|3,441||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47314)||1999 XK11|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,086|| align=right|11,06|| align=right|3,583||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47315)||1999 XW11|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,204|| align=right|5,75|| align=right|3,397||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47316)||1999 XM12|| align=right|13,3|| align=right|2,544|| align=right|0,148|| align=right|12,57|| align=right|4,056||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47317)||1999 XL13|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,066|| align=right|5,99|| align=right|3,441||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47318)||1999 XO13|| align=right|13,5|| align=right|2,537|| align=right|0,119|| align=right|13,27|| align=right|4,039||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47319)||1999 XF14|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,149|| align=right|10,78|| align=right|4,422||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47320)||1999 XA15|| align=right|13,6|| align=right|2,408|| align=right|0,090|| align=right|22,45|| align=right|3,736||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47321)||1999 XS19|| align=right|15,4|| align=right|2,201|| align=right|0,122|| align=right|2,79|| align=right|3,264||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47322)||1999 XS21|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|9,24|| align=right|3,590||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47323)||1999 XD22|| align=right|14,2|| align=right|2,722|| align=right|0,104|| align=right|9,80|| align=right|4,490||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47324)||1999 XN22|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,014|| align=right|5,68|| align=right|3,434||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47325)||1999 XQ23|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,102|| align=right|2,07|| align=right|3,329||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47326)||1999 XP25|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,052|| align=right|7,88|| align=right|3,729||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47327)||1999 XZ25|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,183|| align=right|8,83|| align=right|3,340||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47328)||1999 XZ27|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,166|| align=right|2,38|| align=right|3,737||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47329)||1999 XF30|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,075|| align=right|7,51|| align=right|3,549||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47330)||1999 XQ31|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,108|| align=right|9,78|| align=right|4,596||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47331)||1999 XB32|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,132|| align=right|2,91|| align=right|4,125||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47332)||1999 XC32|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|5,41|| align=right|3,650||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47333)||1999 XU32|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,172|| align=right|2,00|| align=right|3,786||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47334)||1999 XX32|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|13,83|| align=right|4,264||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47335)||1999 XB33|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,214|| align=right|3,86|| align=right|3,809||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47336)||1999 XT34|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,110|| align=right|9,97|| align=right|4,256||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47337)||1999 XB36|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,096|| align=right|6,13|| align=right|3,586||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47338)||1999 XG36|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,058|| align=right|7,10|| align=right|3,703||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47339)||1999 XH38|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,092|| align=right|14,42|| align=right|4,029||MBA||3. prosince 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(47340)||1999 XK39|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,122|| align=right|3,38|| align=right|3,375||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47341)||1999 XX41|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,159|| align=right|3,11|| align=right|3,406||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47342)||1999 XL43|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,108|| align=right|1,69|| align=right|4,066||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47343)||1999 XL45|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,266|| align=right|6,42|| align=right|3,312||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47344)||1999 XM45|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,123|| align=right|3,31|| align=right|3,790||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47345)||1999 XZ47|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|4,10|| align=right|3,374||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47346)||1999 XJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,108|| align=right|6,53|| align=right|4,110||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47347)||1999 XU49|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,119|| align=right|5,36|| align=right|3,706||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47348)||1999 XJ50|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,200|| align=right|9,49|| align=right|4,630||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47349)||1999 XD52|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,180|| align=right|5,17|| align=right|3,209||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47350)||1999 XR52|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,085|| align=right|3,98|| align=right|3,480||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47351)||1999 XO57|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,083|| align=right|8,17|| align=right|4,180||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47352)||1999 XE58|| align=right|16,5|| align=right|2,218|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|3,302||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47353)||1999 XB59|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,550||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47354)||1999 XU59|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,134|| align=right|5,34|| align=right|3,553||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47355)||1999 XG64|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,131|| align=right|2,37|| align=right|3,741||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47356)||1999 XJ64|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,131|| align=right|1,44|| align=right|3,402||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47357)||1999 XK64|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,028|| align=right|7,42|| align=right|3,751||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47358)||1999 XX66|| align=right|14,0|| align=right|2,528|| align=right|0,122|| align=right|12,25|| align=right|4,018||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47359)||1999 XJ69|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,128|| align=right|0,45|| align=right|3,299||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47360)||1999 XN70|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,126|| align=right|2,17|| align=right|3,677||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47361)||1999 XL74|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,187|| align=right|3,41|| align=right|3,575||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47362)||1999 XG75|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,185|| align=right|3,40|| align=right|3,811||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47363)||1999 XX75|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,061|| align=right|5,40|| align=right|3,849||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47364)||1999 XH78|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|0,99|| align=right|4,217||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47365)||1999 XY82|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,162|| align=right|9,13|| align=right|4,152||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47366)||1999 XO86|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,198|| align=right|1,80|| align=right|3,627||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47367)||1999 XB87|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,220|| align=right|5,68|| align=right|3,621||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47368)||1999 XZ87|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,164|| align=right|1,56|| align=right|3,557||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47369)||1999 XA88|| align=right|13,7|| align=right|2,390|| align=right|0,083|| align=right|6,85|| align=right|3,695||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47370)||1999 XL88|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|2,45|| align=right|3,731||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47371)||1999 XJ90|| align=right|14,0|| align=right|3,032|| align=right|0,282|| align=right|2,76|| align=right|5,280||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47372)||1999 XW90|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,063|| align=right|2,85|| align=right|3,873||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47373)||1999 XT91|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,151|| align=right|14,15|| align=right|4,101||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47374)||1999 XX91|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|11,40|| align=right|4,239||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47375)||1999 XT94|| align=right|14,5|| align=right|2,429|| align=right|0,171|| align=right|1,62|| align=right|3,785||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47376)||1999 XW94|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|4,534||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47377)||1999 XY94|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,195|| align=right|14,60|| align=right|3,811||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47378)||1999 XN96|| align=right|14,8|| align=right|2,318|| align=right|0,155|| align=right|2,57|| align=right|3,528||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47379)||1999 XB97|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,125|| align=right|5,73|| align=right|3,705||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47380)||1999 XC98|| align=right|14,1|| align=right|2,518|| align=right|0,153|| align=right|4,11|| align=right|3,995||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47381)||1999 XQ98|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,126|| align=right|2,77|| align=right|4,149||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47382)||1999 XX98|| align=right|14,2|| align=right|2,460|| align=right|0,105|| align=right|7,38|| align=right|3,857||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47383)||1999 XG99|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,163|| align=right|7,56|| align=right|3,439||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47384)||1999 XX99|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,099|| align=right|3,99|| align=right|3,395||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47385)||1999 XA101|| align=right|14,0|| align=right|2,316|| align=right|0,142|| align=right|7,62|| align=right|3,524||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47386)||1999 XX101|| align=right|13,0|| align=right|2,782|| align=right|0,109|| align=right|6,11|| align=right|4,640||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47387)||1999 XF103|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,148|| align=right|7,79|| align=right|3,534||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47388)||1999 XY103|| align=right|13,6|| align=right|2,595|| align=right|0,142|| align=right|14,25|| align=right|4,180||MBA||9. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47389)||1999 XK106|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,099|| align=right|5,10|| align=right|3,443||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47390)||1999 XA107|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|3,264||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47391)||1999 XL108|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,087|| align=right|3,83|| align=right|3,566||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47392)||1999 XT109|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,195|| align=right|5,10|| align=right|3,423||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47393)||1999 XX109|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|3,545||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47394)||1999 XE110|| align=right|15,9|| align=right|2,142|| align=right|0,098|| align=right|4,60|| align=right|3,133||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47395)||1999 XM111|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,216|| align=right|12,31|| align=right|3,742||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47396)||1999 XB115|| align=right|14,1|| align=right|2,563|| align=right|0,095|| align=right|13,23|| align=right|4,103||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47397)||1999 XS115|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|6,43|| align=right|3,435||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47398)||1999 XC116|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,112|| align=right|6,54|| align=right|3,646||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47399)||1999 XK116|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,061|| align=right|6,57|| align=right|3,609||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47400)||1999 XV116|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,173|| align=right|4,74|| align=right|3,243||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47401)||1999 XG120|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,126|| align=right|6,51|| align=right|3,669||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47402)||1999 XQ120|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,186|| align=right|4,18|| align=right|3,375||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47403)||1999 XS121|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,176|| align=right|2,83|| align=right|3,431||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47404)||1999 XU122|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,100|| align=right|5,33|| align=right|3,612||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47405)||1999 XC125|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|5,31|| align=right|3,428||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47406)||1999 XV126|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,093|| align=right|6,42|| align=right|3,699||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47407)||1999 XC129|| align=right|14,5|| align=right|2,431|| align=right|0,085|| align=right|6,03|| align=right|3,790||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47408)||1999 XH130|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,141|| align=right|5,14|| align=right|3,567||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47409)||1999 XS132|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,070|| align=right|6,93|| align=right|3,648||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47410)||1999 XE135|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,236|| align=right|6,67|| align=right|3,294||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47411)||1999 XZ136|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,147|| align=right|6,78|| align=right|3,383||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47412)||1999 XD140|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,074|| align=right|3,27|| align=right|4,347||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47413)||1999 XR144|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,115|| align=right|4,09|| align=right|3,410||MBA||15. prosince 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(47414)||1999 XN147|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|0,76|| align=right|3,736||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47415)||1999 XD154|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,031|| align=right|3,53|| align=right|4,677||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47416)||1999 XE160|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,167|| align=right|5,44|| align=right|3,357||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47417)||1999 XL160|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,068|| align=right|6,26|| align=right|3,719||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47418)||1999 XB165|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,173|| align=right|4,50|| align=right|3,503||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47419)||1999 XT165|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,190|| align=right|4,72|| align=right|4,397||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47420)||1999 XB166|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,105|| align=right|8,95|| align=right|3,437||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47421)||1999 XN166|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,097|| align=right|6,30|| align=right|3,505||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47422)||1999 XK168|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,119|| align=right|7,22|| align=right|3,506||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47423)||1999 XR168|| align=right|15,3|| align=right|2,179|| align=right|0,182|| align=right|4,76|| align=right|3,217||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47424)||1999 XE169|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,064|| align=right|5,42|| align=right|4,151||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47425)||1999 XW169|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,080|| align=right|6,13|| align=right|3,762||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47426)||1999 XZ169|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,062|| align=right|4,08|| align=right|4,023||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47427)||1999 XA172|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,115|| align=right|6,60|| align=right|3,347||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47428)||1999 XK172|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,195|| align=right|3,60|| align=right|3,482||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47429)||1999 XN172|| align=right|13,6|| align=right|3,115|| align=right|0,222|| align=right|7,41|| align=right|5,496||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47430)||1999 XK173|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,108|| align=right|5,91|| align=right|3,906||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47431)||1999 XZ173|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,150|| align=right|6,48|| align=right|3,599||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47432)||1999 XT175|| align=right|14,1|| align=right|2,483|| align=right|0,111|| align=right|6,87|| align=right|3,912||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47433)||1999 XB176|| align=right|14,5|| align=right|2,787|| align=right|0,092|| align=right|8,77|| align=right|4,653||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47434)||1999 XD176|| align=right|13,8|| align=right|3,004|| align=right|0,122|| align=right|9,47|| align=right|5,206||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47435)||1999 XK176|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,227|| align=right|15,02|| align=right|4,406||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47436)||1999 XM176|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,070|| align=right|10,07|| align=right|4,169||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47437)||1999 XR176|| align=right|13,8|| align=right|2,367|| align=right|0,236|| align=right|9,52|| align=right|3,642||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47438)||1999 XD177|| align=right|14,4|| align=right|2,243|| align=right|0,100|| align=right|6,58|| align=right|3,359||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47439)||1999 XB178|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|8,63|| align=right|4,101||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47440)||1999 XV181|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,199|| align=right|6,96|| align=right|3,440||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47441)||1999 XS192|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,080|| align=right|6,88|| align=right|3,551||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47442)||1999 XG193|| align=right|15,5|| align=right|2,188|| align=right|0,136|| align=right|5,52|| align=right|3,235||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47443)||1999 XE196|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,266|| align=right|4,84|| align=right|3,592||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47444)||1999 XA205|| align=right|14,2|| align=right|2,710|| align=right|0,142|| align=right|9,42|| align=right|4,461||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47445)||1999 XQ206|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,207|| align=right|13,15|| align=right|4,040||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47446)||1999 XM211|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,072|| align=right|8,35|| align=right|3,539||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47447)||1999 XW213|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,149|| align=right|3,98|| align=right|3,427||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47448)||1999 XN214|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,142|| align=right|3,01|| align=right|3,675||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47449)||1999 XM215|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,182|| align=right|5,30|| align=right|3,443||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47450)||1999 XD218|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,808||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47451)||1999 XR221|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,119|| align=right|6,55|| align=right|3,286||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47452)||1999 XY221|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,691||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47453)||1999 XB222|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,033|| align=right|4,58|| align=right|3,681||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47454)||1999 XL222|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|5,79|| align=right|3,693||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47455)||1999 XK227|| align=right|16,1|| align=right|2,477|| align=right|0,221|| align=right|1,25|| align=right|3,898||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47456)||1999 XZ231|| align=right|14,2|| align=right|2,342|| align=right|0,181|| align=right|12,34|| align=right|3,583||MBA||9. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47457)||1999 XF234|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|8,07|| align=right|4,112||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47458)||1999 XR238|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|11,40|| align=right|4,183||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47459)||1999 XO241|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,040|| align=right|5,78|| align=right|3,625||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47460)||1999 XQ241|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,113|| align=right|5,33|| align=right|4,043||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47461)||1999 XG242|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,117|| align=right|10,05|| align=right|3,756||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47462)||1999 XG256|| align=right|15,3|| align=right|2,469|| align=right|0,069|| align=right|6,81|| align=right|3,879||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47463)||1999 XE258|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,102|| align=right|6,47|| align=right|3,649||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(47464)||1999 YM3|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,048|| align=right|21,87|| align=right|4,089||MBA||18. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(47465)||1999 YZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|3,88|| align=right|3,536||MBA||28. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(47466)||1999 YJ9|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,266|| align=right|23,17|| align=right|3,514||MBA||31. prosince 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(47467)||1999 YF13|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,045|| align=right|7,69|| align=right|3,622||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47468)||1999 YS13|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,202|| align=right|3,13|| align=right|3,698||MBA||30. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47469)||1999 YT20|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,024|| align=right|2,66|| align=right|4,359||MBA||30. prosince 1999||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(47470)||2000 AF|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|5,29|| align=right|3,417||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47471)||2000 AM|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,168|| align=right|2,92|| align=right|3,731||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47472)||2000 AN2|| align=right|14,1|| align=right|2,646|| align=right|0,104|| align=right|13,53|| align=right|4,303||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47473)||2000 AU2|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,209|| align=right|3,42|| align=right|3,605||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(47474)||2000 AH5|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,116|| align=right|14,25|| align=right|4,070||MBA||3. ledna 2000||Olathe||Olathe
|-
|(47475)||2000 AR7|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,133|| align=right|6,68|| align=right|3,533||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47476)||2000 AJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,111|| align=right|7,77|| align=right|3,646||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47477)||2000 AV9|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,054|| align=right|7,11|| align=right|3,624||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47478)||2000 AW10|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,150|| align=right|4,57|| align=right|3,451||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47479)||2000 AH11|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,057|| align=right|6,21|| align=right|3,585||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47480)||2000 AE12|| align=right|16,6|| align=right|2,165|| align=right|0,109|| align=right|2,89|| align=right|3,184||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47481)||2000 AR12|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,077|| align=right|5,17|| align=right|4,070||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47482)||2000 AT13|| align=right|13,7|| align=right|2,600|| align=right|0,130|| align=right|12,75|| align=right|4,192||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47483)||2000 AJ17|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,140|| align=right|14,80|| align=right|4,383||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47484)||2000 AC18|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,088|| align=right|5,71|| align=right|3,748||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47485)||2000 AO22|| align=right|13,7|| align=right|2,762|| align=right|0,108|| align=right|10,25|| align=right|4,591||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47486)||2000 AG25|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,151|| align=right|1,47|| align=right|3,778||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47487)||2000 AK30|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,200|| align=right|2,14|| align=right|3,688||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47488)||2000 AZ32|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,119|| align=right|6,91|| align=right|3,617||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47489)||2000 AY35|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,209|| align=right|4,94|| align=right|3,372||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47490)||2000 AE37|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,230|| align=right|1,25|| align=right|3,450||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47491)||2000 AE39|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,059|| align=right|13,23|| align=right|4,402||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47492)||2000 AC41|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,161|| align=right|5,62|| align=right|4,161||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47493)||2000 AV41|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,186|| align=right|8,46|| align=right|3,481||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47494)||2000 AH42|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,146|| align=right|1,39|| align=right|4,155||MBA||4. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47495)||2000 AD43|| align=right|13,3|| align=right|2,604|| align=right|0,118|| align=right|16,79|| align=right|4,202||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47496)||2000 AU43|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,168|| align=right|2,10|| align=right|3,477||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47497)||2000 AE44|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,237|| align=right|1,17|| align=right|3,642||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47498)||2000 AK45|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,062|| align=right|5,79|| align=right|3,520||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47499)||2000 AH50|| align=right|14,9|| align=right|2,457|| align=right|0,138|| align=right|7,69|| align=right|3,851||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47500)||2000 AX50|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,088|| align=right|4,29|| align=right|4,041||MBA||7. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(47501)||2000 AN53|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,081|| align=right|15,12|| align=right|4,306||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47502)||2000 AN54|| align=right|14,1|| align=right|2,881|| align=right|0,043|| align=right|13,38|| align=right|4,890||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47503)||2000 AQ54|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,197|| align=right|2,29|| align=right|3,679||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47504)||2000 AJ56|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,074|| align=right|3,37|| align=right|4,465||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47505)||2000 AB57|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,059|| align=right|7,03|| align=right|4,449||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47506)||2000 AA58|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,014|| align=right|5,92|| align=right|3,682||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47507)||2000 AM58|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,213|| align=right|3,57|| align=right|3,698||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47508)||2000 AQ58|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,032|| align=right|10,28|| align=right|4,499||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47509)||2000 AJ60|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,213|| align=right|1,13|| align=right|3,525||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47510)||2000 AL60|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,113|| align=right|10,02|| align=right|4,655||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47511)||2000 AN60|| align=right|13,7|| align=right|3,008|| align=right|0,149|| align=right|12,12|| align=right|5,217||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47512)||2000 AY60|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|1,85|| align=right|4,326||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47513)||2000 AS66|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,169|| align=right|13,84|| align=right|3,784||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47514)||2000 AW66|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,143|| align=right|10,25|| align=right|4,600||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47515)||2000 AB69|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,128|| align=right|6,52|| align=right|3,480||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47516)||2000 AQ69|| align=right|13,4|| align=right|2,647|| align=right|0,127|| align=right|14,18|| align=right|4,305||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47517)||2000 AT71|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,163|| align=right|4,08|| align=right|3,489||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47518)||2000 AU71|| align=right|16,1|| align=right|2,203|| align=right|0,173|| align=right|4,55|| align=right|3,269||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47519)||2000 AK79|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,151|| align=right|8,00|| align=right|3,809||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47520)||2000 AO79|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,077|| align=right|6,74|| align=right|3,582||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47521)||2000 AS84|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,089|| align=right|2,69|| align=right|5,061||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47522)||2000 AW84|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,153|| align=right|3,58|| align=right|3,818||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47523)||2000 AB85|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,113|| align=right|4,87|| align=right|3,464||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47524)||2000 AJ90|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,046|| align=right|6,75|| align=right|4,544||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47525)||2000 AL90|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,067|| align=right|2,99|| align=right|4,038||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47526)||2000 AM90|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,207|| align=right|1,81|| align=right|3,761||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47527)||2000 AR90|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,091|| align=right|3,23|| align=right|4,059||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47528)||2000 AE95|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,095|| align=right|6,37|| align=right|3,756||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47529)||2000 AM96|| align=right|13,9|| align=right|2,647|| align=right|0,033|| align=right|15,84|| align=right|4,306||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47530)||2000 AO96|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|12,18|| align=right|4,417||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47531)||2000 AY96|| align=right|13,4|| align=right|2,770|| align=right|0,098|| align=right|10,04|| align=right|4,609||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47532)||2000 AF97|| align=right|13,4|| align=right|2,681|| align=right|0,116|| align=right|12,77|| align=right|4,388||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47533)||2000 AY97|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,102|| align=right|8,94|| align=right|4,571||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47534)||2000 AD98|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|5,641||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47535)||2000 AA99|| align=right|15,6|| align=right|2,200|| align=right|0,140|| align=right|2,98|| align=right|3,261||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47536)||2000 AB102|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|10,40|| align=right|3,769||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47537)||2000 AP108|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,032|| align=right|5,75|| align=right|4,302||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47538)||2000 AR113|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,120|| align=right|15,01|| align=right|4,043||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47539)||2000 AZ113|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|15,62|| align=right|4,154||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47540)||2000 AK115|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,720||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47541)||2000 AX115|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,062|| align=right|8,76|| align=right|3,808||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47542)||2000 AN118|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,118|| align=right|7,22|| align=right|3,747||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47543)||2000 AP118|| align=right|15,4|| align=right|2,463|| align=right|0,098|| align=right|5,03|| align=right|3,865||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47544)||2000 AW118|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,211|| align=right|3,31|| align=right|3,718||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47545)||2000 AZ118|| align=right|14,5|| align=right|2,619|| align=right|0,025|| align=right|22,35|| align=right|4,239||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47546)||2000 AN119|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,119|| align=right|5,90|| align=right|3,732||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47547)||2000 AM121|| align=right|13,8|| align=right|3,290|| align=right|0,231|| align=right|2,14|| align=right|5,968||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47548)||2000 AO124|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,187|| align=right|4,13|| align=right|4,241||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47549)||2000 AE126|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,092|| align=right|14,44|| align=right|4,161||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47550)||2000 AS126|| align=right|14,3|| align=right|2,771|| align=right|0,018|| align=right|2,44|| align=right|4,613||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47551)||2000 AM128|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,040|| align=right|14,84|| align=right|5,513||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47552)||2000 AR128|| align=right|12,9|| align=right|3,014|| align=right|0,251|| align=right|17,59|| align=right|5,231||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47553)||2000 AE129|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,199|| align=right|2,66|| align=right|3,608||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47554)||2000 AN130|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,101|| align=right|4,05|| align=right|5,467||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47555)||2000 AM136|| align=right|13,9|| align=right|2,990|| align=right|0,100|| align=right|12,68|| align=right|5,169||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47556)||2000 AL137|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,126|| align=right|5,28|| align=right|5,530||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47557)||2000 AP137|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,028|| align=right|5,53|| align=right|4,639||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47558)||2000 AU137|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,110|| align=right|12,59|| align=right|4,428||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47559)||2000 AK143|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,185|| align=right|7,27|| align=right|4,609||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47560)||2000 AD144|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,106|| align=right|18,13|| align=right|5,539||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47561)||2000 AA147|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,152|| align=right|12,94|| align=right|4,050||MBA||4. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47562)||2000 AZ148|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,052|| align=right|11,31|| align=right|3,634||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47563)||2000 AW149|| align=right|13,9|| align=right|2,804|| align=right|0,085|| align=right|9,25|| align=right|4,694||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47564)||2000 AD150|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,140|| align=right|13,26|| align=right|4,342||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47565)||2000 AJ150|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,202|| align=right|12,26|| align=right|4,501||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47566)||2000 AU150|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,184|| align=right|10,54|| align=right|3,598||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47567)||2000 AL154|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,042|| align=right|6,24|| align=right|4,482||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47568)||2000 AW155|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,218|| align=right|5,44|| align=right|3,421||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47569)||2000 AP159|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,117|| align=right|5,38|| align=right|5,628||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47570)||2000 AM162|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,101|| align=right|14,06|| align=right|4,342||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47571)||2000 AT162|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,107|| align=right|9,17|| align=right|4,609||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47572)||2000 AK167|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,135|| align=right|11,07|| align=right|3,497||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47573)||2000 AV170|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,039|| align=right|5,84|| align=right|3,513||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47574)||2000 AF171|| align=right|14,4|| align=right|2,719|| align=right|0,145|| align=right|14,64|| align=right|4,482||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47575)||2000 AL172|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,073|| align=right|7,28|| align=right|3,698||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47576)||2000 AW172|| align=right|17,1|| align=right|2,226|| align=right|0,328|| align=right|5,50|| align=right|3,320||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47577)||2000 AD173|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,473||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47578)||2000 AT174|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,128|| align=right|8,74|| align=right|3,839||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47579)||2000 AW174|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,063|| align=right|6,66|| align=right|3,694||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47580)||2000 AQ175|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,269|| align=right|7,62|| align=right|3,527||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47581)||2000 AN178|| align=right|15,1|| align=right|2,207|| align=right|0,268|| align=right|7,16|| align=right|3,277||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47582)||2000 AO179|| align=right|14,2|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|14,11|| align=right|4,179||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47583)||2000 AW182|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,044|| align=right|14,80|| align=right|4,255||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47584)||2000 AX182|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,077|| align=right|7,37|| align=right|4,179||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47585)||2000 AA192|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,216|| align=right|8,71|| align=right|3,625||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47586)||2000 AE193|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,029|| align=right|13,63|| align=right|4,307||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47587)||2000 AU198|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|14,12|| align=right|4,233||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47588)||2000 AM201|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,299|| align=right|23,27|| align=right|3,534||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47589)||2000 AY201|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,065|| align=right|27,73|| align=right|4,226||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47590)||2000 AY202|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,097|| align=right|12,38|| align=right|4,231||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47591)||2000 AD203|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,144|| align=right|12,12|| align=right|4,213||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47592)||2000 AO203|| align=right|13,1|| align=right|2,451|| align=right|0,131|| align=right|9,14|| align=right|3,838||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47593)||2000 AF204|| align=right|13,5|| align=right|2,694|| align=right|0,137|| align=right|11,10|| align=right|4,422||MBA||12. ledna 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47594)||2000 AQ204|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,138|| align=right|13,20|| align=right|4,412||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47595)||2000 AK207|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,114|| align=right|0,28|| align=right|5,659||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47596)||2000 AA213|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,195|| align=right|0,57|| align=right|3,673||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47597)||2000 AK214|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,062|| align=right|1,87|| align=right|4,348||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47598)||2000 AR215|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,051|| align=right|7,07|| align=right|4,442||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47599)||2000 AB216|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,210|| align=right|12,31|| align=right|4,230||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47600)||2000 AF227|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,113|| align=right|4,13|| align=right|5,504||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47601)||2000 AQ227|| align=right|14,9|| align=right|3,200|| align=right|0,124|| align=right|3,67|| align=right|5,724||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47602)||2000 AC231|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,172|| align=right|13,28|| align=right|4,094||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47603)||2000 AV232|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,216|| align=right|3,24|| align=right|3,722||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47604)||2000 AF236|| align=right|14,0|| align=right|2,668|| align=right|0,023|| align=right|10,62|| align=right|4,358||MBA||5. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47605)||2000 AT237|| align=right|12,9|| align=right|3,063|| align=right|0,034|| align=right|12,07|| align=right|5,360||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47606)||2000 AA238|| align=right|14,6|| align=right|2,283|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,449||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47607)||2000 AN242|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,040|| align=right|12,52|| align=right|4,547||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47608)||2000 AE243|| align=right|12,9|| align=right|2,992|| align=right|0,079|| align=right|9,14|| align=right|5,174||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47609)||2000 AN251|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,103|| align=right|2,12|| align=right|5,471||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47610)||2000 AY254|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,107|| align=right|1,53|| align=right|4,011||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47611)||2000 BL1|| align=right|15,3|| align=right|2,835|| align=right|0,071|| align=right|1,06|| align=right|4,774||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47612)||2000 BO4|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,212|| align=right|10,82|| align=right|4,107||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47613)||2000 BP12|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,163|| align=right|1,12|| align=right|5,695||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47614)||2000 BO14|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,104|| align=right|7,25|| align=right|5,581||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47615)||2000 BT22|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,125|| align=right|1,88|| align=right|5,725||MBA||27. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47616)||2000 BC26|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,103|| align=right|2,44|| align=right|5,472||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47617)||2000 BC27|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,274|| align=right|13,00|| align=right|4,201||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47618)||2000 BD27|| align=right|14,7|| align=right|2,707|| align=right|0,061|| align=right|7,07|| align=right|4,454||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47619)||2000 BW28|| align=right|14,6|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|16,04|| align=right|4,777||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(47620)||2000 BA29|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,209|| align=right|8,43|| align=right|4,121||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(47621)||2000 BO29|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|5,92|| align=right|4,557||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47622)||2000 BQ32|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,046|| align=right|0,98|| align=right|4,620||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47623)||2000 BF38|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,075|| align=right|7,07|| align=right|4,912||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47624)||2000 BG41|| align=right|14,6|| align=right|2,904|| align=right|0,172|| align=right|2,50|| align=right|4,948||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47625)||2000 BB49|| align=right|15,2|| align=right|2,523|| align=right|0,059|| align=right|10,21|| align=right|4,007||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47626)||2000 BS49|| align=right|14,4|| align=right|2,520|| align=right|0,092|| align=right|12,17|| align=right|3,999||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47627)||2000 CX|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,047|| align=right|6,61|| align=right|5,111||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47628)||2000 CJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,065|| align=right|7,05|| align=right|3,653||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47629)||2000 CR4|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,046|| align=right|2,70|| align=right|4,392||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47630)||2000 CF6|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,123|| align=right|6,11|| align=right|3,513||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47631)||2000 CY17|| align=right|15,1|| align=right|2,756|| align=right|0,016|| align=right|1,51|| align=right|4,575||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47632)||2000 CA21|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,020|| align=right|6,34|| align=right|4,549||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47633)||2000 CG23|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,110|| align=right|4,14|| align=right|4,402||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47634)||2000 CN24|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,185|| align=right|12,55|| align=right|4,286||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47635)||2000 CH25|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,096|| align=right|4,48|| align=right|4,148||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47636)||2000 CV25|| align=right|14,5|| align=right|2,722|| align=right|0,022|| align=right|1,91|| align=right|4,490||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47637)||2000 CD28|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,109|| align=right|8,14|| align=right|4,147||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47638)||2000 CP28|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,065|| align=right|4,14|| align=right|4,612||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47639)||2000 CT29|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,152|| align=right|1,85|| align=right|5,650||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47640)||2000 CA30|| align=right|14,0|| align=right|2,868|| align=right|0,053|| align=right|2,29|| align=right|4,856||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47641)||2000 CE30|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,054|| align=right|9,81|| align=right|5,611||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47642)||2000 CF30|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,211|| align=right|9,18|| align=right|3,856||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47643)||2000 CM30|| align=right|14,6|| align=right|2,945|| align=right|0,130|| align=right|3,65|| align=right|5,052||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47644)||2000 CO36|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,165|| align=right|4,15|| align=right|5,699||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47645)||2000 CD37|| align=right|12,9|| align=right|2,974|| align=right|0,105|| align=right|10,51|| align=right|5,129||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47646)||2000 CE37|| align=right|13,9|| align=right|3,004|| align=right|0,039|| align=right|10,90|| align=right|5,205||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47647)||2000 CH38|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,057|| align=right|2,52|| align=right|4,508||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47648)||2000 CA40|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,306|| align=right|22,10|| align=right|3,625||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47649)||2000 CP40|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,360||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47650)||2000 CU40|| align=right|13,3|| align=right|2,861|| align=right|0,062|| align=right|6,21|| align=right|4,838||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47651)||2000 CV42|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,026|| align=right|12,63|| align=right|4,781||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47652)||2000 CL44|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,125|| align=right|10,15|| align=right|5,644||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47653)||2000 CD45|| align=right|14,0|| align=right|2,746|| align=right|0,076|| align=right|13,17|| align=right|4,550||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47654)||2000 CP46|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,149|| align=right|3,28|| align=right|3,570||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47655)||2000 CB48|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,184|| align=right|17,10|| align=right|5,432||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47656)||2000 CD48|| align=right|14,2|| align=right|2,708|| align=right|0,087|| align=right|5,88|| align=right|4,455||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47657)||2000 CE48|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,100|| align=right|8,14|| align=right|4,671||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47658)||2000 CL48|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,131|| align=right|11,61|| align=right|4,992||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47659)||2000 CM49|| align=right|13,8|| align=right|2,594|| align=right|0,167|| align=right|14,69|| align=right|4,177||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47660)||2000 CA51|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,033|| align=right|12,23|| align=right|4,228||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47661)||2000 CP52|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,166|| align=right|6,73|| align=right|4,387||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47662)||2000 CN53|| align=right|13,1|| align=right|2,942|| align=right|0,040|| align=right|0,73|| align=right|5,047||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47663)||2000 CD54|| align=right|14,6|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|8,45|| align=right|4,204||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47664)||2000 CE54|| align=right|13,3|| align=right|3,137|| align=right|0,118|| align=right|5,52|| align=right|5,554||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47665)||2000 CX55|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,083|| align=right|10,43|| align=right|4,479||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47666)||2000 CA58|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|5,138||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47667)||2000 CD58|| align=right|13,1|| align=right|3,073|| align=right|0,059|| align=right|10,45|| align=right|5,385||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47668)||2000 CM60|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,124|| align=right|8,94|| align=right|5,418||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47669)||2000 CC62|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,019|| align=right|5,27|| align=right|4,605||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47670)||2000 CA63|| align=right|13,6|| align=right|2,595|| align=right|0,136|| align=right|14,46|| align=right|4,180||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47671)||2000 CP63|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,116|| align=right|13,81|| align=right|4,228||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47672)||2000 CZ63|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,060|| align=right|3,74|| align=right|4,706||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47673)||2000 CF64|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,094|| align=right|11,24|| align=right|4,494||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47674)||2000 CT65|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,047|| align=right|3,02|| align=right|4,653||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47675)||2000 CW66|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,173|| align=right|13,44|| align=right|3,876||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47676)||2000 CE71|| align=right|12,7|| align=right|3,050|| align=right|0,131|| align=right|11,24|| align=right|5,326||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47677)||2000 CO71|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,125|| align=right|11,10|| align=right|4,026||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47678)||2000 CT75|| align=right|12,9|| align=right|3,119|| align=right|0,119|| align=right|16,61|| align=right|5,508||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47679)||2000 CN76|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,127|| align=right|2,17|| align=right|5,558||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47680)||2000 CC77|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,061|| align=right|10,85|| align=right|5,369||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47681)||2000 CZ77|| align=right|15,0|| align=right|2,949|| align=right|0,064|| align=right|1,19|| align=right|5,063||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47682)||2000 CO82|| align=right|13,9|| align=right|3,065|| align=right|0,032|| align=right|9,01|| align=right|5,364||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47683)||2000 CR82|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,060|| align=right|1,57|| align=right|5,374||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47684)||2000 CT83|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|7,22|| align=right|5,695||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47685)||2000 CC84|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,203|| align=right|7,58|| align=right|4,229||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47686)||2000 CA86|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|0,36|| align=right|5,286||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47687)||2000 CW86|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,035|| align=right|3,52|| align=right|4,961||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47688)||2000 CO88|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,272|| align=right|11,60|| align=right|3,726||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47689)||2000 CN91|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,083|| align=right|9,75|| align=right|5,170||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47690)||2000 CQ92|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,135|| align=right|4,85|| align=right|5,638||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47691)||2000 CT92|| align=right|13,2|| align=right|2,848|| align=right|0,025|| align=right|2,24|| align=right|4,806||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47692)||2000 CC94|| align=right|13,1|| align=right|2,919|| align=right|0,103|| align=right|11,53|| align=right|4,986||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47693)||2000 CG94|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,122|| align=right|15,91|| align=right|4,297||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47694)||2000 CO94|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,075|| align=right|7,50|| align=right|5,353||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47695)||2000 CC99|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|2,81|| align=right|3,836||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47696)||2000 CK100|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,058|| align=right|11,01|| align=right|5,106||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47697)||2000 CZ101|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,080|| align=right|5,68|| align=right|4,537||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47698)||2000 CG109|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,067|| align=right|9,68|| align=right|4,266||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47699)||2000 CP116|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,116|| align=right|13,03|| align=right|4,609||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47700)||2000 CQ121|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,046|| align=right|3,05|| align=right|4,986||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47701)||2000 DA1|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,124|| align=right|9,17|| align=right|4,468||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47702)||2000 DE2|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|4,368||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47703)||2000 DR2|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|4,268||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47704)||2000 DN4|| align=right|14,4|| align=right|2,789|| align=right|0,020|| align=right|5,96|| align=right|4,658||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47705)||2000 DT9|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,136|| align=right|0,29|| align=right|5,513||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47706)||2000 DH12|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,080|| align=right|9,64|| align=right|5,415||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47707)||2000 DB15|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,151|| align=right|13,30|| align=right|4,417||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47708)||2000 DR15|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,066|| align=right|10,33|| align=right|5,136||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47709)||2000 DC16|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|9,34|| align=right|4,539||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47710)||2000 DJ16|| align=right|12,9|| align=right|3,135|| align=right|0,101|| align=right|16,56|| align=right|5,550||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47711)||2000 DL16|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,184|| align=right|12,98|| align=right|4,597||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47712)||2000 DB23|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|12,14|| align=right|4,028||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47713)||2000 DM23|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,119|| align=right|1,14|| align=right|5,178||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47714)||2000 DS24|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,121|| align=right|1,05|| align=right|5,144||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47715)||2000 DG25|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,078|| align=right|6,30|| align=right|4,404||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47716)||2000 DQ25|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,058|| align=right|11,79|| align=right|5,150||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47717)||2000 DU28|| align=right|14,1|| align=right|3,029|| align=right|0,056|| align=right|2,35|| align=right|5,270||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47718)||2000 DV29|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,089|| align=right|4,01|| align=right|4,655||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47719)||2000 DC30|| align=right|15,1|| align=right|3,111|| align=right|0,080|| align=right|2,17|| align=right|5,487||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47720)||2000 DR34|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,072|| align=right|12,16|| align=right|5,740||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47721)||2000 DS34|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,058|| align=right|6,25|| align=right|4,505||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47722)||2000 DZ35|| align=right|15,2|| align=right|3,015|| align=right|0,078|| align=right|1,06|| align=right|5,235||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47723)||2000 DV37|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,042|| align=right|2,69|| align=right|5,176||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47724)||2000 DE38|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,039|| align=right|2,13|| align=right|5,023||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47725)||2000 DW39|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,029|| align=right|9,42|| align=right|5,169||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47726)||2000 DE42|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|10,18|| align=right|5,141||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47727)||2000 DG44|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|0,74|| align=right|5,513||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47728)||2000 DP45|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,069|| align=right|1,60|| align=right|4,665||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47729)||2000 DR45|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,135|| align=right|11,92|| align=right|5,130||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47730)||2000 DY46|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,105|| align=right|3,42|| align=right|4,465||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47731)||2000 DM48|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,162|| align=right|1,76|| align=right|5,675||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47732)||2000 DR51|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,174|| align=right|1,94|| align=right|5,648||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47733)||2000 DW51|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,071|| align=right|3,16|| align=right|4,969||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47734)||2000 DX55|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,070|| align=right|4,00|| align=right|4,652||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47735)||2000 DS60|| align=right|12,2|| align=right|3,228|| align=right|0,068|| align=right|16,36|| align=right|5,798||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47736)||2000 DG61|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,169|| align=right|1,39|| align=right|5,519||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47737)||2000 DT66|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,127|| align=right|11,89|| align=right|5,128||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47738)||2000 DB68|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,070|| align=right|5,09|| align=right|4,620||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47739)||2000 DD69|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,196|| align=right|4,69|| align=right|4,268||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47740)||2000 DC71|| align=right|13,4|| align=right|3,213|| align=right|0,084|| align=right|14,04|| align=right|5,759||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47741)||2000 DQ71|| align=right|14,0|| align=right|2,952|| align=right|0,022|| align=right|11,53|| align=right|5,071||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47742)||2000 DX73|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,131|| align=right|0,49|| align=right|5,509||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47743)||2000 DH74|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,118|| align=right|12,61|| align=right|4,489||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47744)||2000 DJ75|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,070|| align=right|3,73|| align=right|5,644||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47745)||2000 DE77|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,188|| align=right|0,97|| align=right|5,749||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47746)||2000 DY77|| align=right|15,3|| align=right|3,145|| align=right|0,153|| align=right|3,28|| align=right|5,576||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47747)||2000 DH81|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,087|| align=right|11,41|| align=right|4,351||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47748)||2000 DF82|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,075|| align=right|4,65|| align=right|5,369||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47749)||2000 DX82|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,104|| align=right|8,48|| align=right|5,570||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47750)||2000 DM85|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,257|| align=right|13,37|| align=right|4,285||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47751)||2000 DO85|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,192|| align=right|8,40|| align=right|4,128||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47752)||2000 DD87|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,049|| align=right|16,32|| align=right|4,577||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47753)||2000 DY92|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,007|| align=right|3,20|| align=right|4,433||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47754)||2000 DE94|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,086|| align=right|11,00|| align=right|5,397||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47755)||2000 DL94|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,149|| align=right|14,10|| align=right|4,243||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47756)||2000 DO96|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,032|| align=right|3,92|| align=right|4,383||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47757)||2000 DD98|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,143|| align=right|13,60|| align=right|4,054||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47758)||2000 DV98|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,015|| align=right|9,41|| align=right|5,386||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47759)||2000 DR99|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,036|| align=right|6,22|| align=right|4,635||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47760)||2000 DQ100|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,018|| align=right|5,48|| align=right|5,420||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47761)||2000 DR100|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,137|| align=right|9,09|| align=right|5,308||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47762)||2000 DT100|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,125|| align=right|5,57|| align=right|4,177||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47763)||2000 DR101|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,183|| align=right|13,21|| align=right|4,383||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47764)||2000 DX102|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,070|| align=right|10,19|| align=right|5,433||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47765)||2000 DZ102|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,124|| align=right|11,37|| align=right|5,131||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47766)||2000 DP103|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,188|| align=right|13,70|| align=right|4,384||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47767)||2000 DR103|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,100|| align=right|4,93|| align=right|4,476||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47768)||2000 DD104|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,060|| align=right|5,46|| align=right|4,677||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47769)||2000 DK104|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|5,730||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47770)||2000 DN104|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,115|| align=right|8,79|| align=right|4,608||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47771)||2000 DC105|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,077|| align=right|11,62|| align=right|5,538||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47772)||2000 DO107|| align=right|14,0|| align=right|2,955|| align=right|0,107|| align=right|1,08|| align=right|5,080||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47773)||2000 DV108|| align=right|13,9|| align=right|3,028|| align=right|0,049|| align=right|10,78|| align=right|5,269||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47774)||2000 DC110|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,073|| align=right|10,46|| align=right|5,539||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47775)||2000 DX115|| align=right|14,4|| align=right|2,861|| align=right|0,137|| align=right|14,53|| align=right|4,838||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(47776)||2000 EX|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,147|| align=right|8,88|| align=right|4,578||MBA||3. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47777)||2000 EK9|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,162|| align=right|2,61|| align=right|5,649||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47778)||2000 EX10|| align=right|14,3|| align=right|2,881|| align=right|0,118|| align=right|2,34|| align=right|4,890||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47779)||2000 EE11|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,088|| align=right|9,45|| align=right|5,447||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47780)||2000 EM13|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,062|| align=right|1,96|| align=right|4,647||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47781)||2000 EK17|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|5,535||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47782)||2000 EL18|| align=right|15,1|| align=right|2,882|| align=right|0,016|| align=right|3,17|| align=right|4,892||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47783)||2000 EU19|| align=right|13,5|| align=right|2,748|| align=right|0,164|| align=right|9,89|| align=right|4,554||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47784)||2000 EY19|| align=right|13,1|| align=right|3,242|| align=right|0,076|| align=right|15,63|| align=right|5,837||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47785)||2000 EL20|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|11,26|| align=right|4,406||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47786)||2000 EQ20|| align=right|12,3|| align=right|2,949|| align=right|0,133|| align=right|14,25|| align=right|5,064||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47787)||2000 EW24|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,022|| align=right|7,90|| align=right|5,473||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47788)||2000 EB26|| align=right|13,6|| align=right|3,263|| align=right|0,076|| align=right|1,45|| align=right|5,892||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47789)||2000 ED26|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,323|| align=right|5,36|| align=right|4,169||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47790)||2000 EJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,053|| align=right|10,71|| align=right|5,114||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47791)||2000 EC31|| align=right|13,4|| align=right|3,039|| align=right|0,146|| align=right|10,52|| align=right|5,297||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47792)||2000 EV31|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,052|| align=right|8,25|| align=right|5,295||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47793)||2000 EO32|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,194|| align=right|4,28|| align=right|4,119||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47794)||2000 EP38|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,079|| align=right|1,64|| align=right|5,188||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47795)||2000 ER38|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,043|| align=right|1,25|| align=right|5,510||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47796)||2000 EN40|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,102|| align=right|2,15|| align=right|5,395||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47797)||2000 EQ40|| align=right|13,4|| align=right|2,972|| align=right|0,012|| align=right|9,56|| align=right|5,122||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47798)||2000 EP45|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|5,377||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47799)||2000 ES49|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,145|| align=right|12,67|| align=right|4,301||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47800)||2000 ED50|| align=right|13,8|| align=right|3,079|| align=right|0,033|| align=right|9,34|| align=right|5,403||MBA||7. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47801)||2000 EF55|| align=right|12,9|| align=right|3,212|| align=right|0,129|| align=right|14,38|| align=right|5,755||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47802)||2000 EZ56|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,110|| align=right|5,27|| align=right|5,449||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47803)||2000 EK58|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|8,13|| align=right|5,429||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47804)||2000 EP59|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,215|| align=right|2,28|| align=right|4,345||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47805)||2000 EY60|| align=right|13,2|| align=right|3,156|| align=right|0,120|| align=right|20,98|| align=right|5,605||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47806)||2000 EV65|| align=right|14,1|| align=right|3,131|| align=right|0,036|| align=right|0,93|| align=right|5,541||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47807)||2000 ED67|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|9,57|| align=right|5,290||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47808)||2000 EG67|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,110|| align=right|2,02|| align=right|5,378||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47809)||2000 EA78|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,204|| align=right|3,30|| align=right|3,643||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47810)||2000 EE79|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,215|| align=right|16,24|| align=right|4,019||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47811)||2000 ER79|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,145|| align=right|6,47|| align=right|5,566||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47812)||2000 EW79|| align=right|13,9|| align=right|3,060|| align=right|0,057|| align=right|3,93|| align=right|5,352||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47813)||2000 EK84|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,068|| align=right|2,98|| align=right|5,066||MBA||6. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47814)||2000 ED85|| align=right|13,8|| align=right|2,904|| align=right|0,021|| align=right|10,89|| align=right|4,949||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47815)||2000 EP85|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|8,85|| align=right|5,332||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47816)||2000 EE86|| align=right|13,9|| align=right|2,811|| align=right|0,155|| align=right|9,70|| align=right|4,713||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47817)||2000 EW89|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|10,01|| align=right|4,190||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47818)||2000 EA91|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,168|| align=right|8,04|| align=right|4,649||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47819)||2000 EJ91|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,092|| align=right|8,70|| align=right|5,198||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47820)||2000 EB93|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|5,126||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47821)||2000 EN93|| align=right|14,4|| align=right|2,596|| align=right|0,204|| align=right|7,45|| align=right|4,182||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47822)||2000 EX95|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,202|| align=right|5,56|| align=right|4,252||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47823)||2000 EK97|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,128|| align=right|10,10|| align=right|5,561||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47824)||2000 ED103|| align=right|14,2|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|13,59|| align=right|4,569||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47825)||2000 EO103|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,088|| align=right|10,42|| align=right|5,481||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47826)||2000 EC105|| align=right|12,6|| align=right|3,181|| align=right|0,064|| align=right|12,09|| align=right|5,672||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47827)||2000 EJ105|| align=right|13,5|| align=right|3,218|| align=right|0,178|| align=right|11,53|| align=right|5,771||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47828)||2000 EV109|| align=right|12,8|| align=right|3,345|| align=right|0,102|| align=right|21,21|| align=right|6,117||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47829)||2000 EF110|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|15,40|| align=right|4,204||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47830)||2000 EF111|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,117|| align=right|16,51|| align=right|5,747||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47831)||2000 ED112|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|11,81|| align=right|4,516||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47832)||2000 EC113|| align=right|13,3|| align=right|3,098|| align=right|0,073|| align=right|16,06|| align=right|5,452||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47833)||2000 EJ114|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,028|| align=right|0,79|| align=right|4,823||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47834)||2000 EN114|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,316|| align=right|23,69|| align=right|3,673||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47835)||2000 EK116|| align=right|13,8|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|14,92|| align=right|4,320||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47836)||2000 EU116|| align=right|12,9|| align=right|3,171|| align=right|0,051|| align=right|8,12|| align=right|5,645||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47837)||2000 EB118|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,086|| align=right|12,35|| align=right|5,321||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47838)||2000 EP119|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,205|| align=right|10,12|| align=right|4,691||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47839)||2000 ES119|| align=right|13,2|| align=right|3,066|| align=right|0,047|| align=right|10,09|| align=right|5,368||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47840)||2000 EW119|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,057|| align=right|12,01|| align=right|5,147||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47841)||2000 EO121|| align=right|13,8|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|10,79|| align=right|4,194||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47842)||2000 EH122|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,035|| align=right|3,10|| align=right|5,339||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47843)||2000 EC123|| align=right|13,1|| align=right|3,076|| align=right|0,063|| align=right|11,63|| align=right|5,394||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47844)||2000 EQ126|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,090|| align=right|11,63|| align=right|5,422||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47845)||2000 ED129|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,108|| align=right|10,27|| align=right|5,215||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47846)||2000 EM133|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,084|| align=right|2,71|| align=right|5,066||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47847)||2000 EV133|| align=right|14,0|| align=right|3,034|| align=right|0,106|| align=right|10,93|| align=right|5,284||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47848)||2000 EY133|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|10,19|| align=right|5,211||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47849)||2000 EY135|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,107|| align=right|7,79|| align=right|5,236||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47850)||2000 EB137|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,079|| align=right|10,30|| align=right|5,346||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47851)||2000 EW139|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,035|| align=right|9,72|| align=right|5,173||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47852)||2000 EQ140|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,108|| align=right|7,05|| align=right|3,757||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47853)||2000 EA144|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,225|| align=right|11,95|| align=right|4,310||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47854)||2000 EY150|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,131|| align=right|8,18|| align=right|4,556||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47855)||2000 EU153|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,169|| align=right|3,20|| align=right|5,218||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47856)||2000 EO154|| align=right|13,9|| align=right|2,920|| align=right|0,073|| align=right|2,03|| align=right|4,989||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(47857)||2000 ET155|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,060|| align=right|11,19|| align=right|5,347||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47858)||2000 EB158|| align=right|12,8|| align=right|2,988|| align=right|0,050|| align=right|8,82|| align=right|5,164||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47859)||2000 EJ158|| align=right|14,2|| align=right|2,701|| align=right|0,124|| align=right|11,76|| align=right|4,438||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47860)||2000 EX163|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,174|| align=right|5,11|| align=right|4,530||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47861)||2000 EY169|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,154|| align=right|10,84|| align=right|5,187||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47862)||2000 ED175|| align=right|14,3|| align=right|2,892|| align=right|0,127|| align=right|12,65|| align=right|4,917||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(47863)||2000 EC180|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,032|| align=right|9,58|| align=right|5,557||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47864)||2000 EN184|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,098|| align=right|10,87|| align=right|5,361||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47865)||2000 FK3|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,074|| align=right|11,05|| align=right|5,187||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47866)||2000 FM5|| align=right|15,6|| align=right|2,865|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,849||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47867)||2000 FC6|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,157|| align=right|0,77|| align=right|5,744||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47868)||2000 FS11|| align=right|13,1|| align=right|2,582|| align=right|0,130|| align=right|12,89|| align=right|4,147||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47869)||2000 FF12|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,078|| align=right|22,10|| align=right|4,423||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47870)||2000 FK13|| align=right|12,2|| align=right|3,230|| align=right|0,078|| align=right|16,01|| align=right|5,804||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47871)||2000 FQ13|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,176|| align=right|13,76|| align=right|4,031||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47872)||2000 FV15|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,186|| align=right|8,64|| align=right|4,618||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47873)||2000 FV16|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,045|| align=right|10,72|| align=right|5,683||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47874)||2000 FP17|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,073|| align=right|10,37|| align=right|5,426||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47875)||2000 FG21|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|10,20|| align=right|4,616||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47876)||2000 FM21|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,173|| align=right|10,33|| align=right|4,654||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47877)||2000 FE23|| align=right|12,8|| align=right|3,088|| align=right|0,110|| align=right|11,24|| align=right|5,427||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47878)||2000 FK25|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,041|| align=right|9,24|| align=right|5,647||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47879)||2000 FR26|| align=right|13,8|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|10,74|| align=right|5,160||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47880)||2000 FY27|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,256|| align=right|2,16|| align=right|4,431||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47881)||2000 FV30|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,174|| align=right|12,27|| align=right|4,162||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47882)||2000 FT38|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,071|| align=right|3,21|| align=right|5,374||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47883)||2000 FZ39|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,286|| align=right|8,77|| align=right|4,399||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47884)||2000 FN40|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,151|| align=right|9,38|| align=right|4,574||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47885)||2000 FB42|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,065|| align=right|8,52|| align=right|5,581||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47886)||2000 FT42|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,032|| align=right|2,70|| align=right|5,139||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47887)||2000 FY42|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,075|| align=right|5,74|| align=right|5,686||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47888)||2000 FC46|| align=right|12,7|| align=right|3,194|| align=right|0,084|| align=right|9,10|| align=right|5,708||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47889)||2000 FL47|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|5,647||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47890)||2000 FB49|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,090|| align=right|16,00|| align=right|5,575||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47891)||2000 FO65|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|5,590||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47892)||2000 GT5|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,111|| align=right|4,98|| align=right|5,686||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47893)||2000 GY11|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,085|| align=right|9,70|| align=right|5,200||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47894)||2000 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,214|| align=right|1,64|| align=right|4,579||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47895)||2000 GZ25|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,277|| align=right|3,04|| align=right|4,124||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47896)||2000 GE36|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,127|| align=right|1,79|| align=right|5,399||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47897)||2000 GO38|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,094|| align=right|14,53|| align=right|4,411||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47898)||2000 GA47|| align=right|13,6|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|12,17|| align=right|5,010||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47899)||2000 GO48|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,140|| align=right|17,95|| align=right|5,470||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47900)||2000 GS48|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,144|| align=right|1,46|| align=right|5,127||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47901)||2000 GH54|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,068|| align=right|16,06|| align=right|5,683||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47902)||2000 GM55|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,083|| align=right|13,10|| align=right|5,454||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47903)||2000 GX55|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,095|| align=right|6,30|| align=right|5,655||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47904)||2000 GW56|| align=right|13,6|| align=right|3,222|| align=right|0,157|| align=right|1,86|| align=right|5,783||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47905)||2000 GN63|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,146|| align=right|2,69|| align=right|5,673||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47906)||2000 GV67|| align=right|12,9|| align=right|3,125|| align=right|0,074|| align=right|8,75|| align=right|5,523||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47907)||2000 GT71|| align=right|12,6|| align=right|3,969|| align=right|0,290|| align=right|1,75|| align=right|7,906||HLD||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47908)||2000 GH72|| align=right|13,9|| align=right|2,633|| align=right|0,254|| align=right|11,73|| align=right|4,271||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47909)||2000 GC74|| align=right|13,3|| align=right|2,962|| align=right|0,091|| align=right|3,77|| align=right|5,097||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47910)||2000 GY74|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|5,726||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47911)||2000 GT76|| align=right|13,1|| align=right|2,977|| align=right|0,081|| align=right|9,98|| align=right|5,135||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47912)||2000 GA81|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,168|| align=right|1,28|| align=right|5,502||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47913)||2000 GR81|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|9,89|| align=right|4,547||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47914)||2000 GM90|| align=right|13,2|| align=right|3,011|| align=right|0,054|| align=right|12,35|| align=right|5,224||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47915)||2000 GG91|| align=right|13,7|| align=right|2,526|| align=right|0,160|| align=right|12,16|| align=right|4,014||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47916)||2000 GA98|| align=right|12,9|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|13,16|| align=right|5,192||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47917)||2000 GO100|| align=right|13,4|| align=right|2,607|| align=right|0,161|| align=right|12,58|| align=right|4,208||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47918)||2000 GN101|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,045|| align=right|12,03|| align=right|5,529||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47919)||2000 GS101|| align=right|13,4|| align=right|3,085|| align=right|0,051|| align=right|8,65|| align=right|5,418||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47920)||2000 GZ104|| align=right|13,4|| align=right|3,128|| align=right|0,146|| align=right|2,97|| align=right|5,531||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47921)||2000 GW106|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,139|| align=right|8,89|| align=right|4,619||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47922)||2000 GK109|| align=right|13,6|| align=right|2,974|| align=right|0,075|| align=right|9,93|| align=right|5,127||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47923)||2000 GJ111|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,043|| align=right|3,35|| align=right|5,780||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47924)||2000 GS113|| align=right|13,7|| align=right|3,004|| align=right|0,132|| align=right|12,00|| align=right|5,205||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47925)||2000 GC118|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,217|| align=right|2,68|| align=right|4,170||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47926)||2000 GK135|| align=right|13,9|| align=right|2,601|| align=right|0,124|| align=right|14,13|| align=right|4,195||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47927)||2000 GG148|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,177|| align=right|1,96|| align=right|5,458||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47928)||2000 GD154|| align=right|12,6|| align=right|3,050|| align=right|0,053|| align=right|11,53|| align=right|5,326||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47929)||2000 GZ156|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,103|| align=right|8,01|| align=right|4,678||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47930)||2000 GK159|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|16,24|| align=right|5,454||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47931)||2000 GG167|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,155|| align=right|12,21|| align=right|5,467||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47932)||2000 GN171|| align=right|6,0|| align=right|39,73|| align=right|0,288|| align=right|10,80|| align=right|251||PLT||1. dubna 2000||Steward||A. Gleason
|-
|(47933)||2000 HS7|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,187|| align=right|1,30|| align=right|5,559||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47934)||2000 HU7|| align=right|13,5|| align=right|3,090|| align=right|0,209|| align=right|15,00|| align=right|5,431||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47935)||2000 HR11|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,164|| align=right|11,54|| align=right|4,111||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47936)||2000 HS29|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,076|| align=right|5,79|| align=right|5,304||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47937)||2000 HB44|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|5,367||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47938)||2000 HL45|| align=right|14,5|| align=right|2,924|| align=right|0,105|| align=right|2,75|| align=right|4,999||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47939)||2000 HO58|| align=right|14,3|| align=right|2,810|| align=right|0,203|| align=right|7,71|| align=right|4,710||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47940)||2000 HE59|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,072|| align=right|15,33|| align=right|5,591||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47941)||2000 HU61|| align=right|13,2|| align=right|3,981|| align=right|0,117|| align=right|2,79|| align=right|7,941||HLD||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47942)||2000 HW76|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,090|| align=right|13,04|| align=right|5,738||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47943)||2000 HS77|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,034|| align=right|8,28|| align=right|5,564||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47944)||2000 JK12|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,165|| align=right|2,52|| align=right|5,500||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47945)||2000 JY18|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,129|| align=right|22,95|| align=right|5,703||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47946)||2000 JB52|| align=right|12,8|| align=right|3,222|| align=right|0,057|| align=right|21,07|| align=right|5,784||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47947)||2000 JT72|| align=right|13,5|| align=right|2,695|| align=right|0,062|| align=right|21,23|| align=right|4,422||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47948)||2000 KD32|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,090|| align=right|17,63|| align=right|5,717||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47949)||2000 KW34|| align=right|13,8|| align=right|3,179|| align=right|0,156|| align=right|3,93|| align=right|5,668||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47950)||2000 MP|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,202|| align=right|4,29|| align=right|4,188||MBA||24. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47951)||2000 OS15|| align=right|13,9|| align=right|2,571|| align=right|0,088|| align=right|12,11|| align=right|4,122||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47952)||2000 OM16|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,174|| align=right|1,79|| align=right|3,773||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47953)||2000 QJ27|| align=right|15,5|| align=right|2,834|| align=right|0,094|| align=right|2,00|| align=right|4,769||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47954)||2000 QF40|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,114|| align=right|7,20|| align=right|3,572||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47955)||2000 QZ73|| align=right|11,9|| align=right|5,115|| align=right|0,067|| align=right|3,24|| align=right|11,57||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47956)||2000 QS103|| align=right|11,9|| align=right|5,087|| align=right|0,067|| align=right|9,71|| align=right|11,48||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47957)||2000 QN116|| align=right|11,4|| align=right|5,316|| align=right|0,084|| align=right|7,57|| align=right|12,26||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47958)||2000 QV142|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,138|| align=right|7,10|| align=right|3,510||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47959)||2000 QP168|| align=right|11,8|| align=right|5,104|| align=right|0,066|| align=right|6,04|| align=right|11,53||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47960)||2000 RS54|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,190|| align=right|10,41|| align=right|3,495||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47961)||2000 RR69|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,082|| align=right|7,27|| align=right|3,780||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47962)||2000 RU69|| align=right|11,5|| align=right|5,250|| align=right|0,093|| align=right|20,13|| align=right|12,03||JUT||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47963)||2000 SO56|| align=right|12,0|| align=right|5,280|| align=right|0,028|| align=right|13,23|| align=right|12,14||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47964)||2000 SG131|| align=right|11,4|| align=right|5,209|| align=right|0,141|| align=right|14,01|| align=right|11,89||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47965)||2000 SP148|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,203|| align=right|1,28|| align=right|3,709||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47966)||2000 SE261|| align=right|16,1|| align=right|1,918|| align=right|0,080|| align=right|22,01|| align=right|2,655||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47967)||2000 SL298|| align=right|11,4|| align=right|5,187|| align=right|0,113|| align=right|6,47|| align=right|11,82||JUT||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47968)||2000 TZ55|| align=right|15,4|| align=right|1,931|| align=right|0,091|| align=right|23,67|| align=right|2,683||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47969)||2000 TG64|| align=right|11,8|| align=right|5,267|| align=right|0,058|| align=right|16,93|| align=right|12,09||JUT||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47970)||2000 UR62|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,123|| align=right|5,93|| align=right|3,707||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47971)||2000 VO4|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,246|| align=right|6,91|| align=right|5,395||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47972)||2000 VW15|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,121|| align=right|4,67|| align=right|5,326||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47973)||2000 VL46|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,152|| align=right|5,39|| align=right|3,451||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47974)||2000 WN23|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,151|| align=right|6,92|| align=right|3,669||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47975)||2000 WE26|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|4,99|| align=right|3,485||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47976)||2000 WU88|| align=right|15,3|| align=right|2,155|| align=right|0,108|| align=right|6,24|| align=right|3,162||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47977)||2000 WC154|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,107|| align=right|9,72|| align=right|5,357||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47978)||2000 WJ166|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,045|| align=right|9,70|| align=right|5,167||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47979)||2000 WD179|| align=right|13,5|| align=right|2,739|| align=right|0,150|| align=right|23,99|| align=right|4,533||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47980)||2000 WM179|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,075|| align=right|7,86|| align=right|3,790||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47981)||2000 WG183|| align=right|15,7|| align=right|2,858|| align=right|0,033|| align=right|1,54|| align=right|4,831||MBA||30. listopadu 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47982)||2000 WQ187|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,112|| align=right|13,55|| align=right|5,485||MBA||16. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47983)||2000 XX13|| align=right|15,1|| align=right|1,966|| align=right|0,108|| align=right|19,31|| align=right|2,755||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47984)||2000 XE20|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,065|| align=right|6,94|| align=right|3,689||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47985)||2000 XV41|| align=right|13,0|| align=right|2,628|| align=right|0,316|| align=right|28,77|| align=right|4,260||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47986)||2000 YN3|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|3,327||MBA||18. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47987)||2000 YY8|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,118|| align=right|2,71|| align=right|4,151||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(47988)||2000 YV25|| align=right|15,0|| align=right|2,832|| align=right|0,049|| align=right|3,83|| align=right|4,766||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47989)||2000 YD35|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|3,428||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47990)||2000 YV68|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,088|| align=right|3,53|| align=right|3,261||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47991)||2000 YK73|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,112|| align=right|4,07|| align=right|4,697||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47992)||2000 YY103|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,160|| align=right|3,29|| align=right|3,672||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47993)||2000 YM105|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,214|| align=right|3,40|| align=right|3,849||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47994)||2000 YN118|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,133|| align=right|6,63|| align=right|3,866||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(47995)||2000 YE133|| align=right|13,6|| align=right|3,023|| align=right|0,079|| align=right|10,01|| align=right|5,255||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47996)||2000 YY139|| align=right|14,4|| align=right|2,337|| align=right|0,179|| align=right|22,75|| align=right|3,571||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47997)||2001 AD20|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,097|| align=right|3,68|| align=right|4,148||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(47998)||2001 AZ44|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,144|| align=right|3,21|| align=right|3,662||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47999)||2001 BC9|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,166|| align=right|5,37|| align=right|3,739||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48000)||2001 BX37|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,101|| align=right|7,16|| align=right|3,531||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina, 
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek